Пьер-Эмиль Хёйбьерг (; ) — датский футболист, полузащитник английского клуба «Тоттенхэм Хотспур» и национальной сборной Дании. Полуфиналист чемпионата Европы 2020 года.

Также имеет французский паспорт, так как его мать — наполовину француженка.

Клубная карьера 
Выходец из детской академии ФК «Копенгаген», он присоединяется к «Брондбю» в 2011, а затем, всего лишь спустя год, переходит в мюнхенскую «Баварию». Примером для подражания в игре для него является Зидан.

В марте 2013 года он появился на скамейке запасных в матче «Баварии» против леверкузенского «Байера», но на поле так и не появился, тот матч был единственным проигранным матчем команды за весь год в Бундеслиге 2012/13. В возрасте 17 лет и 251 дня, 13 апреля 2013 года, он совершает свой профессиональный дебют в высшем дивизионе немецкого чемпионата (и высшем дивизионе вообще), выйдя на замену Джердану Шакири в матче против «Нюрнберга», который закончился победой «Баварии» со счётом 4-0. В тот момент он стал самым молодым игроком, когда-либо игравшим за мюнхенцев в Бундеслиге.

8 января 2015 года Хёйбьерг продлил контракт с «Баварией» и отправился в аренду в «Аугсбург» на полгода.

28 августа 2015 года Хёйбьерг был отдан в аренду на один сезон без права выкупа в «Шальке 04».

Хёйбьерг назван игроком года Дании в возрасте до 17 лет.

В июле 2016 года Хёйбьерг подписал пятилетний контракт с английским клубом «Саутгемптон».

11 августа 2020 года Хёйбьерг перешёл в «Тоттенхэм Хотспур», подписав контракт на 5 лет. В сезоне 2020/21 сыграл без замен все 38 матчей чемпионата.

Достижения

Командные 
 «Бавария»
 Чемпион Германии (2): 2012/13, 2013/14
 Обладатель Кубка Германии (2): 2012/13, 2013/14
 Победитель Лиги чемпионов: 2012/13
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2013
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2013
 Итого: 7 трофеев

Личные 
 DBU’s Talentpris 2011: датский игрок года в возрасте до 17 лет
 Вошёл в символическую сборную Евро-2020.

Статистика 
Статистика по состоянию на конец сезона 2020 года

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на официальном сайте «Тоттенхэм Хотспур»

Футболисты Дании
Футболисты Франции
Игроки сборной Дании по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Бавария»
Игроки ФК «Бавария II»
Игроки ФК «Аугсбург»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Саутгемптон»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»